Enrico Viacava – calciatore italiano
 Giulia Viacava – pallanuotista italiana
 Juan Viacava – calciatore uruguaiano
 Paolo Viacava – velista italiano